Кучинотта () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кучинотта, Мария Грация (род. 1968) — итальянская актриса, продюсер и модель.
 Кучинотта, Франко (род. 1952) — итальянский профессиональный футболист, который играл на позиции нападающего.